Soufrière, Soufriere och La Soufrière är geografiska namn, som härletts från det franska ordet för svavel: soufre. Det kan något fritt tolkas som Svavelberget eller Svavelkällan. Samtliga förekomster av namnet är från Små Antillerna i Västindien, där det bland annat givits till aktiva vulkaner. Vulkanism är en förutsättning för att det skall bildas fritt svavel i naturen.

Dominica 

 Soufrière, Dominica – parishhuvudort,  Saint Mark,

Guadeloupe 

 Soufrière, Guadeloupe, vulkan,

Montserrat 

 Soufrière Hills, vulkan,

Saint Lucia 

 Soufrière (kvarter), 
 Soufrière, Saint Lucia, kvartershuvudort 
 Soufrière Volcanic Centere, kaldera, även känd som Qialibou

Saint Vincent och Grenadinerna 

 La Soufrière, Saint Vincent, aktiv vulkan, senaste utbrott 2021

Källor

Vulkaner i Västindien
Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Saint Luciaförgreningar